Těšetice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Těšetice (okres Olomouc)
 Těšetice (okres Znojmo)